Монтеагудо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монтеагудо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Монтеагудо-де-лас-Викариас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Монтеагудо-де-лас-Салинас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия—Ла-Манча.
 Монтеагудо-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Замок Монтеагудо — средневековый замок около одноимённого посёлка.